Vive la retraite est le vingt- deuxième et dernier album de la série de bande dessinée Les Psy, créée par Bédu et Cauvin.

Liste des histoires 
 Cyclothérapie
 Le docteur Médard est en conflit avec un cycliste.
 Amaxophobie
 Le docteur Médard  aide une femme refusant de monter en voiture.
 Test d'aptitude
 Le docteur Médard achète un skate-board qu'il veut à tout prix essayer.
 Extinction des feux
 Le docteur Médard reçoit une jeune femme pyrophobe.
 Qu'importe le flacon
 Le docteur Médard veut aider un homme atteint de chionophobie.
 Retour de thérapie
 Le docteur Médard aide un patient en l'ignorant.
 Entraînement intensif
 Le docteur Médard s'entraîne à dormir les fenêtres ouvertes puisqu'il part vivre à la campagne.
 Haut stress de l'air
 Le docteur Médard aide une hôtesse.
 L'imparfait amour
 Le docteur Médard aide une femme qui s'attache aux choses et aux gens pour les délaisser ensuite.
 Fâcheuses coïncidences
 Le docteur Médard aide madame Joly qui souffre de malchance.
 Vénustraphobie
 Le docteur Pinchart aide le docteur Médard à vaincre sa vénustraphobie.
 États de crise
 Le docteur Médard  doit ramener un patient dans sa chambre.
 Médecin de champagne
 Le docteur Médard  aide un homme atteint de delirium tremens.
 Batracophobie
 Le docteur Médard  aide une femme effrayée par les grenouilles.
 Ça crache ou ça passe
 Le docteur Pinchart aide un arbitre de football.
 Séance courte
 Le docteur Médard reçoit un homme  à qui sa femme a dit d'aller voir un psy.
 Bas les masques
 Le docteur Médard écoute un homme qui est parti faire le carnaval.
 Bébé phoque
 Le docteur Médard aide un homme qui dit avoir été élevé par les phoques.
 Sommeil coupable
 Le docteur Médard s'endort en consultation. Son patient part sans payer.
 Fins de séance
 Le docteur Médard part fermer son cabinet définitivement afin d'élever des chèvres.
 C'est la dernière histoire de la série.

Notes

Autres références

Liens externes 

Album des  Psy
Album de bande dessinée sorti en 2019